Sint-Gangolfkerk (Mertloch)
Sint-Gangolfkerk (Münchenlohra)
Sint-Gangolfkerk (Trier)